Mario De Scalzi – giornalista italiano
 Pivio e Aldo De Scalzi – musicisti, e compositori di colonne sonore cinematografiche italiani
 Vittorio De Scalzi – cantante, polistrumentista e compositore italiano
 De Scalzi Bros – gruppo musicale italiano

Pagine correlate
Descalzi